Lalage – nome femminile della Grecia antica
 822 Lalage –  asteroide della fascia principale
 Lalage (zoologia) – genere di uccelli passeriformi della famiglia Campephagidae
 Lalage – figura letterario-mitologica dell'antichità classica, a cui Orazio dedica un'ode, poi ripresa da Carducci